Bunn peut faire référence à :

Patronyme 
 Cullen Bunn, scénariste de comics américain ;
 Geoff Bunn (1963-), artiste conceptuel britannique ;
 Mark Bunn (1984-), footballeur anglais ;
 Reg Bunn (1905-1971), dessinateur de bande dessinée britannique ;
 Teddy Bunn (1909-1978), guitariste américain de jazz et de blues.

Toponyme 
 Bunn, ville américaine située en Caroline du Nord.

Homonymie de patronyme